Bouin puede referirse a: 

 Bouin, comuna francesa en Deux-Sèvres.
 Bouin, comuna francesa en Vendée.